Un Anglais à New York est le titre de plusieurs films :

Cinéma 
 Un Anglais à New York, film américain réalisé par Pat O'Connor, sorti en 1988 ;
 Un Anglais à New York, film britannique réalisé par Robert B. Weide, sorti en 2008 ;